DUC har flere betydninger:
 Dansk Undergrunds Consortium
 Digital Up Converter - en elektronisk blander
 Halliburton Field (lufthavn) - IATA / FAA lufthavnskode